Justin Thomas – giocatore di baseball statunitense
 Justin Thomas – giocatore di football americano statunitense
 Justin Thomas – golfista statunitense
 Justin Thomas – rugbista gallese